Le championnat du monde de rink hockey masculin juniors est une compétition qui regroupe les meilleures équipes nationales masculines de rink hockey. Pour y participer, les joueurs sélectionnés doivent être âgés de moins de vingt ans. Elle a lieu tous les deux ans et est organisée par la Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS) et son Comité International de Rink Hockey (CIRH).

La compétition devient officiel qu'en 2003, ce qui fait que le Portugal devient le premier médaillé d'or de ces championnats mondiaux réservés aux moins de 20 ans, à l'instar de l'Argentine et de l'Espagne qui ont gagné les deux seuls  championnats

Palmarès 
Avec 4 titres chacun, l'Espagne et le Portugal sont les nations les plus titrées. L'Argentine est la troisième nation vainqueur de la compétition en 2005 et 2022.

Bilan

Tableau des médailles 

Mise à jour - 2022

Bilan par nations 
 
- = N'a pas participé

Liens externes 
  Site du CIRH
  Site des championnats du monde juniors (CIRH)

Références